Damernas 3000 meter hinder i Olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 15 - 17 augusti i Pekings Nationalstadion, första gången någonsin som den här grenen utspelade sig i ett olympiskt mästerskap.
Kvalificeringsstandarden var 9.46,00 (A standard) och 9.55,00 (B standard).
I finalen blev Gulnara Samitova från Ryssland den första kvinnan någonsin som sprungit sträckan under nio minuter, hennes tid blev 8.58,81.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

Resultat
 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 WJR innebär världsrekord för juniorer
 AR innebär världsdelsrekord (area record), vid dessa tävlingar = afrikanskt respektive amerikanskt rekord
 PB innebär personligt rekord.
 SB innebär säsongsbästa.

Försöksheat

Final
Finalen ägde rum 17 augusti.

Referenser

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008